FKP est un sigle qui peut désigner :
 Freikonservative Partei (en français, Parti conservateur libre), un ancien parti politique de l'Empire allemand dont les membres étaient originaires principalement de Prusse et en particulier de Silésie ;
 FK Pirmasens, un club allemand de football basé à Pirmasens.